Tableau avec affluents et (sous-affluents) du fleuve Adour

Tableau triable par colonnes

Sources 

 

Adour

Adour